Niemcy:
 Hansaplatz – plac w Berlinie
 Hansaplatz – plac w Dortmundzie
 Hansaplatz – plac w Hamburgu
 Hansaplatz – stacja metra w Berlinie